De samenstelling Eerste Kamer 2015-2019 bevat de lijst met de oorspronkelijk verkozen 75 leden van de Nederlandse Eerste Kamer der Staten-Generaal op grond van de Eerste Kamerverkiezingen op 26 mei 2015.

De zittingsperiode ging in op 9 juni 2015 en eindigde op 11 juni 2019.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 26 mei 2015

VVD (13 zetels)

CDA (12 zetels)

D66 (10 zetels)

PVV (9 zetels)

SP (9 zetels)

PvdA (8 zetels)

GroenLinks (4 zetels) 
 Ruard Ganzevoort
 Frits Lintmeijer
 Tineke Strik
 Marijke Vos

ChristenUnie (3 zetels) 
 Mirjam Bikker
 Peter Ester
 Roel Kuiper

50Plus (2 zetels) 
 Jan Nagel
 Martin van Rooijen

PvdD (2 zetels )
 Niko Koffeman
 Christine Teunissen

SGP (2 zetels) 
 Diederik van Dijk
 Peter Schalk

OSF (1 zetel) 
 Henk ten Hoeve

Bijzonderheden 
 28 mei 2015: De Kiesraad maakte bekend dat bij deze verkiezing veertien kandidaten de voorkeurdrempel hadden overschreden. Onder deze veertien kandidaten waren er twee die met doorbreking van de lijstvolgorde gekozen waren: Alexander Kops en Alexander van Hattem (beiden PVV).

Wijzigingen in de samenstelling 
De wijzigingen in de zittende leden van de Eerste Kamer zijn weergegeven per jaar.

2015 
 8 september: Gabriëlle Popken (PVV) ging met zwangerschapsverlof tot 29 december. Peter van Dijk werd op dezelfde dag geïnstalleerd  als haar vervanger.
 3 november: Loek Hermans (VVD) verliet de Eerste Kamer nadat hij in opspraak was geraakt door een uitspraak van de Ondernemingskamer inzake wanbeleid van het bestuur van de zorginstelling Meavita, waarvan hij op dat moment president-commissaris was. Ben Swagerman werd op 9 november geïnstalleerd in de ontstane vacature. Op 24 november werd Hermans als fractievoorzitter opgevolgd door Annemarie Jorritsma.

2016 
 12 juli: Ben Swagerman (VVD) verliet de Eerste Kamer vanwege het aanvaarden van een functie in het bedrijfsleven. Tanja Klip-Martin werd op dezelfde dag geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 13 september: Mirjam Bikker (ChristenUnie) ging met zwangerschapsverlof tot 21 december. Herman Sietsma werd op dezelfde dag geïnstalleerd als haar vervanger. 
 1 oktober: Tuur Elzinga (SP) verliet de Eerste Kamer vanwege het aanvaarden van een functie bij FNV Mondiaal. Henk Overbeek werd op 4 oktober geïnstalleerd in de ontstane vacature. 
 30 november: Ruud Vreeman (PvdA) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming als waarnemend burgemeester van Zaanstad. Mohamed Sini werd op 6 december geïnstalleerd in de ontstane vacature.

2017 
 16 maart: Pauline Krikke (VVD) verliet de Eerste Kamer vanwege haar benoeming als burgemeester van Den Haag. Reina de Bruijn-Wezeman werd op 21 maart geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 21 maart: Gidi Markuszower, Danai van Weerdenburg, Gabriëlle Popken, Alexander Kops (allen PVV) en Martin van Rooijen (50Plus) verlieten de Eerste Kamer in verband met hun verkiezing als lid van de Tweede Kamer. Peter van Dijk, Martin van Beek, Dannij van der Sluijs, Ton van Kesteren (allen PVV) en Martine Baay-Timmerman (50Plus) werden op 28 maart geïnstalleerd in de ontstane vacatures.
 1 september: Nico Schrijver (PvdA) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming als Staatsraad bij de Raad van State. Janny Vlietstra werd op 12 september geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 26 oktober: Wopke Hoekstra (CDA) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn toetreding tot het kabinet-Rutte III. Pia Lokin-Sassen werd op 31 oktober geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 25 oktober: Martin van Beek (PVV) ging met ziekteverlof tot 14 februari 2018. Max Aardema werd op 31 oktober geïnstalleerd als zijn vervanger.

2018 
 8 februari: Marleen Barth (PvdA) verliet de Eerste Kamer vanwege ophef rondom het verzoeken om huurverlaging en het houden van vakantie tijdens een belangrijk debat. Wouter van Zandbrink werd op 13 februari geïnstalleerd in de ontstane vacature. Op 13 februari 2018 werd Barth als fractievoorzitter opgevolgd door André Postema.
 14 maart: Martin van Beek (PVV) ging met ziekteverlof tot 4 juli. Max Aardema werd op 20 maart geïnstalleerd als zijn vervanger.
 26 maart: Jannette Beuving (PvdA) verliet de Eerste Kamer vanwege het aanvaarden van een functie bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Mary Fiers werd op 3 april geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 20 juni: Bob Ruers (SP) verliet de Eerste Kamer omdat hij gedeputeerde was geworden in de provincie Limburg. Geert Reuten werd op 26 juni geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 22 juni: Thom de Graaf (D66) legt het fractievoorzitterschap neer vanwege zijn verkiezing tot vicepresident van de Raad van State; Hans Engels nam het fractievoorzitterschap waar.
 11 juli: André Postema (PvdA) stapte op als fractievoorzitter vanwege zijn voorzitterschap van de Limburgse onderwijskoepel LVO; Esther-Mirjam Sent nam het fractievoorzitterschap waar.
 26 augustus: Martin van Beek (PVV) overleed na een ongeval. Max Aardema werd op 16 oktober geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 3 september: Frank de Grave (VVD) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Roel Wever werd op 11 september geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 20 september: Thom de Graaf (D66) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming als vicepresident van de Raad van State per 1 november. Margo Andriessen werd op 25 september geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 25 september: Marijke Vos (GroenLinks) verliet de Eerste Kamer vanwege haar benoeming tot lid van de Raad van State. Harmen Binnema werd op 2 oktober geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 3 oktober: Annelien Bredenoord (D66) ging met zwangerschaps- en bevallingsverlof tot 23 januari 2019. Anita Vink werd op 9 oktober geïnstalleerd als haar vervanger.
 10 oktober: Christine Teunissen (PvdD) verliet de Eerste Kamer vanwege haar benoeming als lid van de Tweede Kamer in een tijdelijke vervanging. Floriske van Leeuwen werd op 16 oktober geïnstalleerd als haar vervanger.

2019 
 16 januari: Herman Schaper (D66) verliet de Eerste Kamer vanwege persoonlijke omstandigheden. Anita Vink werd op 29 januari geínstalleerd in de ontstane vacature.
 1 februari: Anneke Wezel (SP) verliet de Eerste Kamer vanwege het aanvaarden van een functie die niet verenigbaar is met het Kamerlidmaatschap. Bob Ruers werd op 5 februari geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 1 maart: Henriëtte Prast (D66) verliet de Eerste Kamer om politieke redenen. Marion Gout-van Sinderen op 12 maart geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 11 maart: Floriske van Leeuwen (PvdD) verliet de Eerste Kamer. Christine Teunissen op 12 maart geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 26 april: Anne-Wil Duthler (VVD) verliet de fractie en maakte als lid van de fractie-Duthler de zittingsperiode af.

2015-2019
Nederlandse politiek in 2015
Nederlandse politiek in 2016
Nederlandse politiek in 2017
Nederlandse politiek in 2018
Nederlandse politiek in 2019